Napoleon Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Napoleon Township (Michigan)
 Napoleon Township (Ohio)